Charco Azul steht für:

geographische Objekte auf den Kanarischen Inseln:
 Charco Azul (Agaete), Süßwasserbecken auf Gran Canaria
 Charco Azul (La Frontera), Meerwasserschwimmbecken auf El Hierro
 Charco Azul (San Andrés y Sauces), Meerwasserschwimmbecken auf La Palma

Sonstiges:
 Charco-Azul-Wüstenkärpfling, Süßwasserfischart